22-й окремий батальйон  — підрозділ у складі Північного оперативно-територіального об'єднання  Національної гвардії України.

Історія 
Батальйон сформований на базі 3-го лінійного батальйону 27-ї окремої бригади (в/ч 3066) в грудні 2019 року.

Структура 
 управління частини 
 стрілецька рота
 1 патрульна рота
 2 патрульна рота 
 ВМТЗ
 кінологічна група 
 вузол зв‘язку
 відділення інструкторів

Командування 
 полковник Андрій Савчук (2019)
 полковник Ігор Оринко (2021)

Примітки

Посилання 

 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3 82 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ  // clarity-project.info
 Черкащан запрошують служити у лавах Національної гвардії України  // ring.org.ua
 Резервісти чернігівського батальйону Національної гвардії їдуть до однієї з найгарячіших країни точок 
 У Чернігові відділ комплектування провів професійно-орієнтаційні та іміджеві заходи 
 У Чернігові привітали військовослужбовців 3-го батальйону військової частини 3066 Національної гвардії України 

Батальйони НГУ
Військові формування у Чернігові
Військові формування, засновані 2019
Засновані в Україні 2019
2019 у Чернігові